Пастор Роваис има више значења:

 Пастор Роваис (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пастор Роваис, Пенхамо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пастор Роваис, Хабонсиљо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику